Mistrzostwa Świata Juniorów w Skeletonie 2019 odbyły się w dniach 2 – 3 lutego 2019 roku w niemieckim Königssee. Rozegrano po dwa ślizgi kobiet i mężczyzn. Wśród kobiet tytuł z zeszłego roku obroniła Czeszka Anna Fernstädtova, która przed rokiem tytuł zdobyła w barwach Niemiec. Natomiast w rywalizacji mężczyzn zwyciężył Niemiec Felix Keisinger.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 

2019 w skeletonie
2019 w Niemczech
Zawody skeletonowe
Sport w Bawarii